De buslijn M2 (ook wel de buitenmetro) heeft 12 haltes verspreid over Almere Stad en Almere Buiten. Deze buslijn begint op Station Almere Buiten en eindigt op Station Almere Centrum. 

De haltes zijn als volgt:
 Station Almere Buiten
 Baltimoreplein]
 Molenbuurt Zuid
 Molenbuurt Noord
 Bouwmeesterbuurt Oost
 Bouwmeesterbuurt (Almere) West
 FBK Sportpark 
 Waterwijk (Almere) Oost
 Waterwijk West
 Markerkant
 Staatsliedenwijk
 Station Almere Centrum

Op Almere Centrum is lijn M2 altijd gekoppeld aan lijn M1, waardoor er een doorgaande verbinding tussen het noorden en zuiden van Almere is.